Жан Мари Люсьен Пьер Ану́й (Ануйль, ; 23 июня 1910 — 3 октября 1987, Лозанна) — французский драматург и сценарист, видный деятель французской литературы XX века.

Биография 
Жан Ануй родился в небольшой деревне близ Бордо в семье портного и скрипачки. По национальности баск.

В 15 лет Ануй приехал в Париж, где учился в лицее. После окончания лицея некоторое время изучал право в Сорбонне, писал короткие юмористические сценарии для кино. В 1928 году женился на актрисе Монелль Валентин. С начала 1930-х годов Ануй работал секретарём режиссёра Луи Жуве.

Ануй скончался в 1987 году в возрасте 77 лет в своём доме в Лозанне. Похоронен на кладбище Пюйи (кантон Во).

Творчество 

Первую самостоятельную пьесу, «Горностай», Ануй написал в 1931 году, затем до 1960 года Ануй писал по пьесе почти каждый год. Успех пришёл в 1937 году после того, как пьеса «Пассажир без багажа» была поставлена на парижской сцене.

Огромный резонанс в оккупированном фашистами Париже вызвала постановка пьесы «Антигона» (написана в 1943 году, тогда же впервые поставлена, опубликована в 1944-м), в которой звучали призывы не подчиняться насилию. Международную популярность Ануй приобрёл после Второй мировой войны.

Ануй написал сценарии к нескольким фильмам, среди них «Месье Винсент» (1947) и «Маленький Мольер» (1959).

Награды 
 1961 — Премия «Тони» за лучшую пьесу
 1970 — Премия Чино дель Дука
 1971 — Премия «Prix du Brigadier»
 1980 — Гран-при Французской академии

Пьесы 

 «Хумулус немой» (Humulus le muet, 1929; в соавторстве с Ж. Ореншем)
 «Мандарин» (Mandarine, 1930—1931; неопубл.)
 «Горностай» (L’Hermine, 1931)
 «Иезавель» (Jézabel, 1932)
 «Бал воров» (Le Bal des voleurs, 1933)
 «Жил-был каторжник» (Y’avait un prisonnier, 1934)
 «Дикарка» (La Sauvage, 1934)
 «Пассажир без багажа» (Le Voyageur sans bagage, 1936)
 «Ужин в Санлисе» (Le Rendez-vous de Senlis, 1936)
 «Леокадия» (Léocadia, 1938)
 «Эвридика» (Eurydice, 1941)
 «Антигона» (Antigone, 1942)
 «Ромео и Жанетта» (Roméo et Jeannette, 1945)
 «Приглашение в замок» (L’Invitation au château, 1946)
 «Медея» (Médée, 1946)
 «Эпизод из жизни автора» (Épisode de la vie d’un auteur, 1948)
 «Ардель, или Ромашка» (Ardèle ou la Marguerite, 1948)
 «Репетиция, или Наказанная любовь» (La Répétition ou l’Amour puni, 1950)
 «Коломба» (Colombe, 1950)
 «Вальс тореадоров» (La Valse des toréadors, 1951)
 «Сесиль, или Урок отцам» (Cécile ou l'École des pères, 1951)
 «Жаворонок» (L’Alouette, 1952)
 «Орнифль, или Сквозной ветерок» (Ornifle ou le Courant d’air, 1955)
 «Бедняга Бито, или Ужин голов» (Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes, 1956)
 «Сумасброд, или Влюбленный реакционер» (L’Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux, 1958)
 «Маленький Мольер» (La Petite Molière, 1958)
 «Потасовка» (La Foire d’empoigne, 1958)
 «Беккет, или Честь Божья» (Becket ou l’Honneur de Dieu, 1959)
 «Подвал» (La Grotte, 1959)
 «Оркестр» (L’Orchestre, 1959)
 «Сон критика» (Le Songe du critique, 1960)
 «Не будите Мадам» (Ne réveillez pas Madame, 1964)
 «Сладкая жизнь» (La Belle Vie, 1965)
 «Булочник, булочница и маленький подмастерье» (Le Boulanger, la Boulangère et le Petit Mitron, 1965)
 «Месье Барнетт» (Monsieur Barnett, 1965)
 «Дорогой Антуан, или Неудачная любовь» (Cher Antoine ou l’Amour raté, 1967)
 «Золотые рыбки, или отец мой славный» (Les Poissons rouges ou Mon père, ce héros, 1968)
 «Ты был таким милым в детстве» (Tu étais si gentil quand tu étais petit, 1969)
 «Директор Оперы» (Le Directeur de l’Opéra, 1971)
 «Арест» (L’Arrestation, 1972)
 « Птички» (Chers zoiseaux, 1974)
 «Сценарий» (Le Scénario, 1974)
 «Да здравствует Генрих IV!, или Галигай» (Vive Henri IV ! ou la Galigaï, 1976)
 «Штаны (Генералы в юбках)» (La Culotte, 1976)
 «Эдип, или Нескладный царь» (Œdipe ou le Roi boîteux, 1978)
 «Пупок» (Le Nombril, 1980)
 «Томас Мор, или Человек свободный» (Thomas More ou l’Homme libre, 1987)

Сценарист 
 1951 — Дорогая Каролина / Caroline chérie
 1952 — Каприз дорогой Каролины / Un caprice de Caroline chérie
 1953 — Рыцарь ночи / Le Chevalier de la nuit
 1964 — Карусель / La Ronde

Примечания

Ссылки 

Выпускники лицея Шапталя
Лауреаты премии «Тони»
Похороненные в кантоне Во